Desa Arjasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Arjasari (administrativ by i Indonesien, lat -6,35, long 108,01), Jawa Barat, 
 Desa Arjasari (administrativ by i Indonesien, lat -7,34, long 108,11), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar